Wperjod (, wiss. Transliteration  "Vorwärts") steht für:

Wperjod!, 1873, russisches sozialrevolutionäres Blatt, von Pjotr Lawrow gegründet
Wperjod (Genf), bolschewistische Zeitung, die 1905 in Genf unter W. I. Lenins Leitung erschienen
Wperjod (Gruppierung), Fraktion der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, die 1909 von Alexander  Bogdanow vereint wurde

Siehe auch

Vorwärts